Ancus – asteroide
Ancus – genere di coleotteri della famiglia dei Carabidae
Ancus – cognome romano
Ancus – prenome romano
Ancus Marcius – quarto re di Roma